Prüssing bzw. Prüßing ist der Familienname folgender Personen:

 August Prüssing (1896–1967), deutscher Ingenieur
 Carl Prüssing (1859–1912), deutscher Chemiker und Zementfabrikant
 Erich Prüßing (1911–1942), deutscher Bildhauer
 Georg Heinrich Prüssing (1794–1855), deutscher Organist und Lehrer
 Godhard Prüssing (1828–1903), deutscher Ingenieur und Zementfabrikant
 Paul Prüssing (1861–1914), deutscher Chemiker und Zementfabrikant